

Wydarzenia 

 w Rzymie wprowadzono kult Eskulapa.
 skonstruowano pierwszy rzymski zegar słoneczny